Alhadhur ist der Familienname folgender Personen:
 Attoumane Alhadhur (* 1996), komorischer Fußballspieler
 Chaker Alhadhur (* 1991), komorischer Fußballspieler